Arroyo de los Molles ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo de los Molles (Arroyo Maciel), Nebenfluss des Arroyo Maciel, Uruguay
 Arroyo de los Molles (Arroyo de Chamangá), Nebenfluss des Arroyo de Chamangá, Uruguay
 Arroyo de los Molles (Río Negro), Nebenfluss des Río Negro, Uruguay
 Arroyo de los Molles (Río Yí, I), Nebenfluss des Río Yí, Uruguay
 Arroyo de los Molles (Río Yí, II), Nebenfluss des Río Yí, Uruguay